Acestea sunt rezultatele echipei naționale de fotbal a Republicii Moldova între 2000 și 2009.

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Note 
1. The ELO ratings include an away match against Romania B on 24 May 2005 (lost 2–0), which is not included in the above table.
 Turkey were ordered to play three home matches at a neutral ground, behind closed doors after violence in their World Cup Qualifying playoff match against Switzerland on 16 November 2005.
 Greece were ordered to play two matches away from Athens after crowd disturbances in the game against Turkey on 24 March 2007.

Referințe

Legături externe
Moldova - International Results 1991 to 2008
Reports for all matches of Moldova national team at eu-football.info
All matches of Moldova national team at soccerway

Rezultatele echipei naționale de fotbal a Republicii Moldova
Anii 2000 în Republica Moldova